Název Zelený potok má více vodních toků:

 Zelený potok (přítok Biele vody podúplazské) – zdrojnice Biele vody podúplazské ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Zelený potok (přítok Hranického potoka) – přítok Hranického potoka v okrese Cheb
 Zelený potok (přítok Javorinky) – přítok Javorinky ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Zelený potok (přítok Kežmarské Biele vody) – zdrojnice Kežmarské Biele vody ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Zelený potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy v okrese Šumperk
 Zelený potok (přítok Oborenského potoka) – levostranný přítok Oborenského potoka v okrese Bruntál
 Zelený potok (přítok Sedlinky) – levostranný přítok Sedlinky v okrese Opava
 Zelený potok (levostranný přítok Úpy) – přítok Úpy v Trutnově v okrese Trutnov
 Zelený potok (pravostranný přítok Úpy) – přítok Úpy v Peci pod Sněžkou v okrese Trutnov

Hydronyma podle barev